Jopi ist der Ruf- bzw. Künstlername folgender Personen:
 Johannes Heesters (1903–2011) niederländischer Schauspieler und Sänger(Tenor) mit österreichischer Staatsbürgerschaft
 Ronald Jopt (* 1963), deutscher Artist, Clown und Schauspieler